O certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) é um documento eletrônico que todo proprietário de veículo automotivo deve possuir no Brasil, de acordo com a Lei 13.281/2016, que está em vigor desde o último dia 4 de maio de 2016, que suspende a obrigatoriedade do condutor apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) durante as fiscalizações de trânsito. Desde que seja possível pela autoridade de trânsito realizar a consulta a respeito do veículo acerca de bloqueio e possíveis restrições que o veículo possua. Sendo possível tal consulta o condutor será liberado sem receber qualquer autuação desde que não haja infrações constatadas.

Este documento fornece um número de registro do veículo. Cada estado brasileiro emite este certificado em um documento padrão válido em todo o território nacional. O certificado é gerenciado pelo CONTRAN e DENATRAN.

É obtido quando o proprietário do veículo faz o Licenciamento Anual de Veículos do carro. O documento deve ser renovado anualmente, sendo de porte obrigatório.

CRLV-e 
A partir de janeiro de 2021, o Detran passou a somente emitir a versão digital do documento, que une o Certificado de Registro do Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA) em versão eletrônica, deixando de emiti-los em papel-moeda. O documento pode ser acessado por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou impresso no portal do Denatran ou dos Detrans.

Ver também 
 Rodonavegabilidade
 Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA)
 Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT)
 Licenciamento anual de veículos
 Documento único de transferência (DUT)
 Lista de tributos do Brasil

Transporte rodoviário no Brasil
Documentos do Brasil